И́горь Ива́нович Па́влов (13 января 1931, Одесса — 5 июня 2012, там же) — украинский поэт.

Биография 
Родился в 1931 г., жил в Одессе.

Стихи публиковались в печатных и сетевых журналах «Арион», «Октябрь», «Интерпоэзия», «22», «Крещатик», «Меценат и Мир», «Артикль» и др.

В советское время не печатался, был известен как поэт одесского андеграунда.

Победитель интернетовского конкурса «Сетевой Дюк» 2000 г. на лучшее произведение, посвященное Одессе, в категории «Поэзия».

Первая книга стихов вышла в Одессе в начале XXI века.

Один из прототипов героев «Провинциального романс-а» Ефима Ярошевского и рассказа Анатолия Гланца «Прокурор города Гайворон».

Ссылки 
 
 стихи в журнале «22», № 119
 Хаджибей и Фонтан — источники моей поэзии
 в Интернет-журнале «Артикль» № 10. Тель-Авив, май 2007
 о Игоре Павлове и других одесских поэтах в журнале «Сетевая Словесность» (Санкт-Петербург, август 2005)
 в альманахе «Дерибасовская — Ришельевская» (№ 23, 2005)
 о феномене одесской неподцензурной литературы 1970-80-х годов в журнале «Другие берега» (Италия, август 2007)
 в альманахе «Дерибасовская — Ришельевская» (Одесса, № 30, октябрь 2007)

Русские поэты
Русские писатели XX века
Персоналии:Одесса:Литература
Члены Южнорусского союза писателей